Jacopo ou Giacomo Barozzi peut désigner :
 un des nombreux membres de la famille vénitienne Barozzi portant ce prénom
 Jacopo Barozzi da Vignola, un architecte originaire de Vignola (Émilie-Romagne)